Фрайнберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Шердинг.  . Официальный код  —  41410.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Прецль (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии